Filep Gyula (1871–1937) orvos, a kolozsvári református kórház igazgatója (1933–1937)
 Filep Gyula (1934–) mérnök